Детройт — название некоторых населённых пунктов и географических объектов в США. Обычно ассоциируется с крупным городом в штате Мичиган.
 Детройт — крупный город в США.
 Детройт (Мэн)
 Детройт (Техас)
 Детройт (река) — река в системе Великих озёр.
 Детройт (фильм) — фильм 2017 года Кэтрин Бигелоу.

См. также 
 Детройт 1-8-7 — американский телесериал режиссёра Джейсона Ричмена снятый в 2010 году.